Schuurs ist der Familienname folgender Personen:

 Demi Schuurs (* 1993), niederländische Tennisspielerin
 Perr Schuurs (* 1999), niederländischer Fußballspieler